Кривино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кривино — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Кривино — упразднённая деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Кривино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Кривино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.